Neukirch TG steht für folgende Ortschaften im Kanton Thurgau, Schweiz:

 Neukirch-Egnach in der Gemeinde Egnach 
 Neukirch an der Thur in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg